Schwanenweiher ist der Name folgender Seen:

 Schloss Karlsberg#Schwanenweiher
 Schwanenweiher (Bad Bergzabern)
 Schwanenweiher (Landau)

Siehe auch:
 Schwanenteich
 Schwanensee (Begriffsklärung)